Öffentliche Sicherheit und Ordnung ist ein Begriffspaar aus dem Polizei- und Ordnungsrecht. 

Es umfasst die beiden Bereiche:
 Öffentliche Sicherheit und
 Öffentliche Ordnung

In den letzten Jahren wurde in den Polizei- bzw. Sicherheits- und Ordnungsgesetzen Deutschlands bei gleichzeitiger Nennung der beiden Termini dogmatisch korrekter Weise auf die Formulierung „Öffentliche Sicherheit oder Ordnung“ umgestellt.

Staatsphilosophie
Sicherheitspolitik
Verwaltungsrecht